Apel nombre y apellido alemanes, en alemán la palabra Apel puede ser una variante dialectal de la palabra Apfel que significa manzana, mientras que appel significa apelación:

Apel es el nombre de 
 Apel Vitzthum zu Roßla el Viejo (c. 1400 a 1474), caballero alemán
 Apel von Vitzthum el Viejo († c. 1425), caballero alemán
 Apel von Vitzthum el Joven († 1475), caballero alemán
 Apel von Vitzthum (Apolda) , caballero alemán, gobernador de la Alta Lusacia 1423 a 1424.

Apel es el apellido de las siguientes personas 

 Sebastián Apel (1982-a la fecha) Eminente médico domiciliario argentino;
 Andreas Dietrich Apel (1662-1718), comerciante de Leipzig;
 August Apel (1771-1816), jurista y escritor alemán;
 Elisabeth Apel (1958), política alemana regional (CDU);
 Erich Apel (1917-1965), político alemán (SED);
 Friedmar Apel (1948), germanista alemán;
 Fritz Apel (1925-2010), futbolista alemán;
 Günter Apel (1927-2007), político alemán (SPD);
 Hans Apel-Pusch (1862-1931), general alemán
 Hans Apel (economista) (1895—1989), economista alemán
 Hans Apel (político) (1932), político alemán (SPD);
 Heinrich Apel (1935), escultor alemán;
 Heinrich Friedrich Innocentius Apel (1732-1802), burgomaestre o alcalde de Leipzig;
 Herfried Apel (1929), financista alemán;
 Johann Apel (1486-1536), jurista alemán;
 Jytte Apel , biatleta canadiense;
 Karl-Otto Apel (1922-2017), filósofo alemán;
 Katrin Apel (nacida en 1973), biatleta alemana;
 Otto Apel (1906-1966), arquitecto alemán;
 Paul Apel (1896-1965), combatiente de la Resistencia alemana contra el nazismo;
 Theodor Apel (1811-1867), autor alemán ;
 Thilo Apel (1822-1860) terrateniente, agente judicial y miembro del Parlamento alemán;
 Ulrike Apel-Haefs (1952-2009), político alemán (SPD);
 Ursula Apel (n. 1938), científica alemana;
 Wilhelm Apel (1873-1960), primer jefe ejecutivo del distrito de Main-Taunus;
 Wilhelm Apel (parlamentario) (1909-1969), miembro del parlamento del Land de Hesse;
 Willi Apel (1893-1988), musicólogo estadounidense;
 Wolfgang Apel (n. en 1951), alemán defensor de los derechos de los animales.

La palabra Apel puede no ser alemana y puede corresponder también a

Personas 
En catalán la palabra Apel seguida de un punto y luego de la sílaba es corresponde al nombre de origen griego Apeles.

 Apel·les Fenosa i Florensa escultor español catalán de fines de s. XIX y del siglo XX;
 Apel·les Mestres i Oñós (1854-1936)  escritor, historietista, dibujante y músico español catalán.

Otros 
 Apel , un lugar en la provincia sudafricana de Limpopo.
 Apel (emacs) en programación de computadoras (u ordenadores) la sigla inglesa Apel significa una biblioteca portátil de Emacs.
 APEL es una sigla portuguesa que significa Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (Asociación Portuguesa de Editores y Libreros).